Иван Исидорович Носенко (, дер. Берлевец — 2 августа 1956, Москва) — советский государственный деятель, инженер-контр-адмирал (1944). Кандидат в члены ЦК КПСС (1941—1956), депутат Верховного Совета СССР IV созыва. Сват советского военачальника Константина Телегина. Отец Юрия Носенко.

Биография 
В 1914 году начал работать рассыльным на судостроительном заводе в Николаеве; с 1916 года автогенный сварщик.

В 1917—1920 годах — батрачил на хуторе Новобогуславка Николаевской губернии.

В 1920—1921 годах — ассистент, позже — инспектор отдела охраны труда в Николаевском губернском отделе профсоюзов.

В 1921—1922 годах — продармеец.

В 1922 году вернулся на судостроительный завод в должности табельщика.

В 1924—1928 годах — студент Николаевского кораблестроительного техникума.

В 1927 году родился сын Юрий.

В 1924—1935 годах — мастер, заведующий плавучим домом отдыха, главный механик, начальник судо-монтажного цеха, начальник конструкторского отдела, главный строитель объектов на заводе имени Марти.

В 1935—1937 годах — главный инженер судостроительного завода № 196 «Судомех» в Ленинградской области.

В 1937 году главный инженер треста № 14 Второго главного управления наркомата оборонной промышленности СССР в Ленинграде.

В 1937—1939 годах — главный инженер, директор Балтийского завода в Ленинграде.

С января 1939 года — 1-й заместитель наркома, с 17 мая 1940 года — нарком судостроительной промышленности СССР.

Во время Великой Отечественной войны одновременно (сентябрь 1941 — февраль 1942) — 1-й заместитель наркома танковой промышленности СССР.

19 марта 1946 года освобождён от должности и назначен заместителем министра судостроительной промышленности СССР.

С 29 декабря 1947 года по 10 января 1950 года — министр транспортного машиностроения СССР.

С января 1950 года по октябрь 1952 года — 1-й заместитель министра судостроительной промышленности СССР.

С 31 октября 1952 года по 5 марта 1953 года — министр судостроительной промышленности СССР.

В марте — июне 1953 года — 1-й заместитель министра транспортного и тяжелого машиностроения СССР.

С 29 июня 1953 года по 19 апреля 1954 года — министр транспортного и тяжелого машиностроения СССР.

С 19 апреля 1954 года министр судостроительной промышленности СССР.

В 1954 году был избран депутатом Верховного Совета СССР.

Иван Исидорович Носенко умер 2 августа 1956 года. Тело было кремировано. Урна с прахом была замурована в Кремлёвской стене на Красной площади.

Награды 
 Орден Ленина (1939);
 Орден Ленина (1952);
 Орден Ленина;
 Орден Нахимова I степени (1945);
 Орден Трудового Красного Знамени (1942);
 Орден Трудового Красного Знамени (1952);
 Орден Трудового Красного Знамени;
 Орден Красной Звезды (1942);
 Орден «Знак Почёта» (1938);
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945);
 медали.

Память 
 По инициативе комсомола, в 2017 г. в Дубровке установлена мемориальная доска в честь 115-летия со дня рождения Носенко И. И.
 Мемориальная доска в колумбарии Кремлёвской стены.
 Одна из улиц в Симферополе носит имя Ивана Носенко.

См. также 
 Носенко, Юрий Иванович
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1946—1960)

Примечания

Литература 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник /Сост. В. И. Ивкин. — М., 1999. — ISBN 5-8243-0014-3
 Мельников P.M. У штурвала отрасли // Человек, море, техника-89. Сб. статей. Л., 1989. С. 9—11;
 Шитиков Е. А., Краснов В. Н., Балабин Б. В. Кораблестроение в СССР в годы Великой Отечественной войны. М., 1995. См. им. указ.;
 История отечественного судостроения. Т. 5. СПб., 1996. См. им. указ.;
 Русский архив: Великая Отечественная. Т. 21 (10). М., 1996. См. им. указ.;
 Главный штаб ВМФ: история и современность. 1696—1997. М., 1998. С. 107—108;
 Зубов Б. Н. Записки корабельного инженера. М., 1998. См. им. указ.;
 Лаврентий Берия. 1953. М., 1999. См. им. указ.

Источники 
 Биография Ивана Носенко на hrono.info 

Выпускники Николаевского кораблестроительного техникума
Министры судостроительной промышленности СССР
Министры транспортного машиностроения СССР
Министры транспортного и тяжёлого машиностроения СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Народные комиссары судостроительной промышленности СССР
Инженер-контр-адмиралы (СССР)
Машиностроители
Персоналии:Балтийский завод
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)